Karolina z Walii (Charlotte Elizabeth Diana; ur. 2 maja 2015 w Londynie) – członkini brytyjskiej rodziny królewskiej, córka Wilhelma, księcia Walii i jego żony, Katarzyny, księżnej Walii; zajmuje 3. miejsce (stan na wrzesień 2022) w linii sukcesji brytyjskiego tronu.

W kwietniu 2018, po zmianach prawa, została pierwszą brytyjską księżniczką w historii, która nie została wyprzedzona przez młodszego brata w linii sukcesji.

Powiązania rodzinne i edukacja 
8 września 2014 Clarence House poinformował, że księżna Cambridge spodziewa się narodzin swojego drugiego dziecka. Podobnie jak w czasie pierwszej ciąży, u księżnej wystąpiły niepowściągliwe wymioty ciężarnych i z tego powodu zmuszona była do odwołania planowej wizyty na Malcie. 2 maja 2015 Pałac Kensington oświadczył, że rozpoczął się poród. Księżniczka Karolina urodziła się o godzinie 9:34 czasu polskiego (8:34 BST) w St. Mary’s Hospital w Londynie, w obecności księcia Wilhelma. Tego samego dnia po południu para książęca opuściła szpital, prezentując swoje dziecko poddanym. Dwa dni później ogłoszono imiona dziewczynki: 

 Charlotte – imię nawiązujące do dziadka Karola, a także ciotki matecznej – Philippy Charlotte Matthews
 Elizabeth – na cześć prababki ojczystej królowej Elżbiety II, jest to również drugie imię matki
 Diana – na cześć babki ojczystej Diany, księżnej Walii). 

Ma dwóch braci: Jerzego i Ludwika. Jej dziadkami ze strony ojca są Karol III, król Zjednoczonego Królestwa, który wstąpił na tron w 2022 i jego pierwsza żona, Diana, pochodząca z rodu hrabiów Spencer; natomiast ze strony matki Michael Middleton, daleki potomek angielskiej arystokracji i jego żona, Carole, z domu Goldsmith. Została ochrzczona w kościele anglikańskim w Kościele Świętej Marii Magdaleny w Sandringham 5 lipca 2015. Wydarzenie było dostępne dla widzów, którym zorganizowano specjalną przestrzeń przed kościołem. Jej rodzicami chrzestnymi zostali: Laura Fellowes (cioteczna siostra ojca), Adam Middleton (stryjeczny brat matki), Thomas van Straubenzee (przyjaciel ojca), James Meade (przyjaciel ojca) i Sophie Carter (przyjaciółka matki).

Edukacja 
W dzieciństwie opiekę nad nią sprawowała niania Maria Borrallo. Od stycznia 2018 do czerwca 2019 była uczennicą Willcocks Nursery School w Kensington. We wrześniu 2019 rozpoczęła naukę w Thomas’ Battersea School w Londynie. Od września 2022, w związku z przeprowadzką rodziny do Adelaide Cottage, Karolina jest uczennicą Lambrook School w Winkfield w hrabstwie Berkshire.

Członkini rodziny królewskiej 
Karolina urodziła się jako córka najstarszego syna księcia Walii, w związku z tym uprawniona jest do używania tytułu Jej Królewskiej Wysokości (). Po urodzeniu otrzymała tytuł księżniczki z Cambridge, jako córka księcia Cambridge. Po wstąpieniu na tron swojego dziadka i przejęciu przez ojca tytułu księcia Walii, otrzymała tytuł księżniczki z Walii. Zajmuje trzecie miejsce w linii sukcesji brytyjskiego tronu - za ojcem i starszym bratem.

6 czerwca 2015 księżna i książę Cambridge opublikowali pierwsze oficjalne zdjęcia księżniczki, na których pozuje ze swoim bratem, księciem Jerzym. 11 czerwca 2016 po raz pierwszy wystąpiła w obchodach Trooping the Colour i było to jej pierwsze oficjalne wystąpienie publiczne. Pełniła funkcję druhny podczas ceremonii zaślubin: swojej ciotki, Filipy Middleton (2017), swojego stryja, księcia Henryka (2018) i stryjecznej siostry ojca, księżniczki Eugenii (2018). W styczniu 2018 nazwano jej imieniem pub w Colchesterze w Esseksie. W kwietniu 2018 urodził się młodszy brat Karoliny i Jerzego, książę Ludwik. Księżniczka, po zmianach prawa z 2013 roku, została pierwszą kobietą w historii brytyjskiej rodziny królewskiej, której młodszy brat nie wyprzedził w linii sukcesji. W grudniu 2019 po raz pierwszy wraz z rodziną królewską wzięła udział w nabożeństwie bożonarodzeniowym w kościele Świętej Marii Magdaleny w Sandringham. W marcu 2020 Pałac Kensington opublikował nagranie, w którym księżniczka razem ze swoimi braćmi oklaskuje pracowników brytyjskiej ochrony zdrowia, dziękując za ich działania w czasie pandemii COVID-19.

We wrześniu 2020 wzięła udział w spotkaniu z biologiem Davidem Attenborough oraz w nagraniu, w którym razem z rodzeństwem zadawała mu pytania związane z przyrodą. W grudniu towarzyszyła rodzicom w The London Palladium, gdzie rodzina królewska zasiadła na widowni w czasie tradycyjnej świątecznej pantomimy. 29 marca 2022 uczestniczyła w nabożeństwie dziękczynnym za jej zmarłego pradziadka, księcia Filipa w opactwie westminsterskim. W czerwcu 2022 brała udział w czterodniowych obchodach jubileuszu 70 lat panowania królowej Elżbiety II. W ramach jubileuszu, razem ze swoją rodziną odwiedziła Walię.

8 września 2022 zmarła jej prababka, królowa Elżbieta II, a na tron wstąpił jej dziadek, król Karol III. Tym samym ojciec księżniczki, nowy następca tronu, odziedziczył tytuły księcia Kornwalii i księcia Rothesay, a nowy tytuł Karoliny brzmiał Jej Królewska Wysokość Księżniczka Karolina z Kornwalii i Cambridge. Dzień później, po przejęciu przez ojca tytułu księcia Walii, stała się Jej Królewską Wysokością Księżniczką Karoliną z Walii. Przesunęła się na trzecie miejsce w linii sukcesji brytyjskiego tronu, za ojcem i starszym bratem. 19 września wzięła udział w ceremonii pogrzebowej królowej Elżbiety w opactwie westminsterskim.

Oficjalne wizyty zagraniczne 
We wrześniu 2016 towarzyszyła rodzicom i bratu podczas dyplomatycznej podróży do Kanady. W lipcu 2017 przebywała z wizytą w Polsce i Niemczech.

Drzewo genealogiczne 
Księżniczka jest drugim dzieckiem księcia Wilhelma i jego żony, księżnej Katarzyny. Jej dziadkami są ze strony ojca król Karol III i zmarła tragicznie księżna Diana, a ze strony matki – Michael i Carole Middletonowie. Jej pradziadkami byli królowa Wielkiej Brytanii Elżbieta II i książę Edynburga Filip.

Tytuły 
Zgodnie z dokumentami, wydanymi przez królową Elżbietę II 31 grudnia 2012, Karolinie, jako córce najstarszego syna księcia Walii, przysługiwał tytuł księżniczki i predykat Jej Królewskiej Wysokości. Po śmierci królowej Elżbiety II i wstąpieniu na tron Karola III, to nie uległo zmianie. Od 9 września 2022 głównym tytułem Karoliny jest księżniczka Walii (jako córka księcia Walii), posiada również tytuły związane z kolejnymi tytułami jej ojca: księżniczki Kornwalii (od 2022), księżniczki Rothesay (od 2022) i księżniczki Cambridge (od 2015).

Przypisy 

Windsorowie
Ludzie urodzeni w Londynie
Urodzeni w 2015